4/6 kan syfta på:

 4 juni
 6 april (amerikanskt datumformat)